Эксон Густаво Вальесилья Годой (; род. 28 мая 1999, Эсмеральдас, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Колорадо Рэпидз» и сборной Эквадора. Выступает за «Коламбус Крю» на правах аренды.

Клубная карьера 
Вальесилья — воспитанник клуба «Депортиво Куэнка». 27 ноября 2016 года в матче против «Мушук Руна» он дебютировал в эквадорской Лиге Про.

В начале 2019 году Густаво перешёл в «Аукас». 9 апреля в матче против «Ольмедо» он дебютировал за новый клуб.

26 декабря 2019 года Вальесилья отправился в аренду в «Барселону» из Гуаякиля на один год с опцией выкупа. 16 февраля в матче против «Текнико Университарио» он дебютировал за новую команду. По окончании срока аренды «Барселона» не стала выкупать Вальесилью.

5 апреля 2021 года Вальесилья был взят в аренду клубом MLS «Цинциннати» на сезон 2021. В главной лиге США он дебютировал 16 мая в матче против «Интер Майами». 22 мая в матче против «Клёб де Фут Монреаль» он забил свой первый гол за «». По окончании сезона 2021 «Цинциннати» выкупил Вальесилью у «Аукаса» согласно опции.

28 марта 2022 года Вальесилья был приобретён «Колорадо Рэпидз» за $800 тыс. в общих распределительных средствах, а также дополнительно до $50 тыс. в зависимости от достижения им определённых показателей и 10 % от суммы последующего трансфера, если стоимость его продажи превысит текущую. За «Рэпидз» он дебютировал 16 апреля в матче против «Миннесоты Юнайтед», выйдя на замену на 83-й минуте.

Международная карьера 
В 2019 году Вальесилья в составе молодёжной сборной Эквадора стал победителем юношеского чемпионата Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Бразилии, Уругвая и Аргентины.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Эквадора Вальесилья принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Мексики, Уругвая, США, Южной Кореи и дважды Италии.

В 2019 году Вальесилья в составе сборной Эквадора до 22 лет стал победителем Панамериканских игр в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Мексики и Перу.

За сборную Эквадора Вальесилья дебютировал 4 декабря 2021 года в товарищеском матче со сборной Сальвадора.

Достижения 
Командные

 «Барселона» (Гуаякиль)
 Чемпион Эквадора: 2020

 Эквадор (до 20)
 Победитель молодёжного чемпионата Южной Америки: 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Эквадора по футболу
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Депортиво Куэнка»
Игроки ФК «Аукас»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Цинциннати»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»